Rue de Valmy (Charenton-le-Pont)
 Rue de Valmy (Nantes)